Anaérobie signifie « vivant, actif, survenant ou existant en l'absence du dioxygène », par opposition à aérobie qui signifie « vivant, actif ou se produisant uniquement en présence du dioxygène ». On retrouve le mot anaérobie dans les expressions suivantes :

 adhésif anaérobie, un agent de liaison qui ne durcit pas en présence d'air ;
 respiration anaérobie, une respiration en l'absence du dioxygène, utilisant une autre molécule comme accepteur d'électrons final ;
 organisme anaérobie, un organisme dont le métabolisme redox ne dépend pas de l'oxygène libre ;
 anammox ou oxydation anaérobie de l'ammonium, un processus microbien mondialement important du cycle de l'azote ;
 filtre anaérobie, un digesteur anaérobie avec un réservoir contenant un milieu filtrant où les microbes anaérobies peuvent s'établir ;
 digestion anaérobie ou méthanisation, l'utilisation de bactéries anaérobies pour décomposer les déchets, avec du biogaz comme sous-produit ;
 , un digesteur anaérobie avec un ensemble de réacteurs en série ;
  ou environnement anaérobie, un environnement avec peu ou pas du dioxygène disponible ;
 , un étang utilisé pour éliminer les déchets animaux, en particulier ceux des vaches et des porcs ;
 exercice anaérobie, un exercice suffisamment intense pour provoquer la formation de lactate, utilisé dans les sports non d'endurance.